Wooden Ships and Iron Men – gioco da tavolo del 1974
 Wooden Ships and Iron Men – videogioco del 1987 per Commodore 64
 Wooden Ships & Iron Men – videogioco del 1996 per MS-DOS